Сергей Сергеевич Вялов (род. 21 октября 1983 года, Саратов) — российский врач-гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей практики РУДН.

Биография 
Сергей Вялов родился 21 октября 1983 года в Саратове. В 2007 году окончил медицинский факультет Российского университета дружбы народов (РУДН), после чего защитил кандидатскую диссертацию. Прошел специализацию по гастроэнтерологии, терапии, общей врачебной практике. Также обучался в Университетской клинике Регенсбурга (Германия), Клинике Шарите (Германия), Клиническом госпитале Барселоны (Испания), Медицинском университете Каролина (Чехия) и работал в Европейском медицинском центре и Клинике Шарите в Германии.

Преподавал в РУДН общие клинические и терапевтические дисциплины на кафедре общей практики. Впоследствии стал заниматься последипломным образованием врачей, руководя несколькими федеральными образовательными программами. Ведет клиническую, образовательную и научную работу.

Научная деятельность 
.

Доктор Вялов предложил и внедрил в клиническую практику новые подходы к диагностике и новые методики лечения лекарственно-индуцированных поражений желудочно-кишечного тракта (лекарственные гепатиты, гастро- и энтеропатии), функциональных нарушений (функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника), восстановления адаптационных ресурсов организма, предотвращения стрессовых воздействий на желудочно-кишечный тракт. Разработал практические алгоритмы и тактику лечения заболеваний органов пищеварения в условиях ограниченного обследования в амбулаторной практике.

Сергей Сергеевич руководит образовательными проектами для врачей «ГастроЭкспресс», «Гастро-час», «Ожирение & Пищеварение», участвует в образовательном проекте для врачей «Амбулаторный прием» и школах Общества терапевтов. Ведет образовательный цикл для врачей «Гастроэнтерология. Ключи к синдромам» и «Гастроэнтерология: наука и практика» на портале Интернист. Разработал первое приложение для врачей по гастроэнтерологии «Справочник гастроэнтеролога». На радио «MediaMetrics» проводит образовательную программу для пациентов #ГастроЭкспресс. Разработал программы непрерывного медицинского образования для врачей в соответствии с новым образовательным стандартом повышения квалификации (НМО).

Является действительным членом Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA), Европейского общества по изучению печени (EASL), членом центрального совета Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), Профессионального фонда содействия развитию медицины (Профмедфорум). Автор более 150 научных статей, монографий, учебных пособий для врачей и 7 практических руководств.

Кроме этого является медицинским консультантом федеральных телеканалов: Первый канал («Бактерии. Война миров», «Грипп. Вторжение», «Контрольная закупка»), Россия 1 («О самом главном»), НТВ («Я худею», «Еда живая и мертвая»), ТВ Центр («Доктор И»). Ведущий YouTube канала «Точка здоровья».

Избранные работы

Научные журналы 
Сергей Вялов публиковался в ведущих научных журналах, среди которых — ежемесячный научно-медицинский журнал широкого профиля «Терапевтический архив», основанный в 1923 году (входит в Scopus):
 
 
 Вялов С. С. Влияние комплексной терапии фосфолипидами и метионином на липидный спектр при стеатогепатозе // РЖГГК. 2011. № 5. С. 82
 Вялов С. С. Комбинированная терапия НАЖБП: суммация гепатопротективного эффекта // РЖГГК. 2011. № 5. С. 83

Учебные пособия и справочники 
Также Вялов является одним из основных авторов серии учебных пособий для системы послевузовского профессионального образования врачей «Общая врачебная практика» и ряда медицинских справочников и практических руководств:

Научно-популярные издания и публикации 
Кроме этого, доктор Вялов является автором ряда научно-популярных книг по гастроэнтерологии и главным экспертом портала «Все о печени», публикует статьи на различных интернет-ресурсах:
 
 Must have лекарства в домашней аптечке: какие из них опасны для печени и почему? — портал «Как просто?» (тИЦ=11000)
 О чём молчит печень: ищем признаки болезней во внешности — портал «Как просто?»
 Избыточная масса тела и печень — портал Likar.info (тИЦ=2100)
 Признаки гепатита С у мужчин и женщин — портал «Все о печени» (тИЦ=1100)
 Качество жизни: переедание — кто виноват и что делать? — интернет-журнал Posta Magazine (тИЦ=400)

Примечания 

Врачи России